Hieblinger ist der Familienname folgender Personen:

 Inge Hieblinger (1928–2007), deutsche Staatsrechtlerin und Politikerin
 Irmtraut Hieblinger (1928–1997), österreichische Dichterin
 Mario Hieblinger (* 1977), österreichischer Fußballspieler
 Rene Hieblinger (* 1979), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Rudolf Hieblinger (1924–2009), deutscher Jurist